

Трембак — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн
 Тримбак-о-Валь —  муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн

Трімбах — громада в кантоні Золотурн